Zawodnik Miesiąca Polskiej Ligi Koszykówki – cykliczna, przyznawana co miesiąc nagroda dla najlepszego gracza Polskiej Ligi Koszykówki w poszczególnych miesiącach sezonu zasadniczego (w sezonach 2012/2013 i 2013/2014 zarówno jego I, jak i II etapu).

Nagroda Zawodnika Miesiąca Polskiej Ligi Koszykówki została wprowadzona wraz z początkiem sezonu 2012/2013. Przyznawana jest co miesiąc, od października do kwietnia, w trakcie trwania sezonu zasadniczego rozgrywek ligowych.

W ramach tego wyróżnienia zawodnik przed rozpoczęciem pierwszego meczu w miesiącu następującym po tym, za który został nagrodzony, otrzymuje z rąk komisarza danego spotkania pamiątkową statuetkę. Od sezonu 2014/2015 nagradzanemu koszykarzowi wręczany był oficjalny zegarek ligi marki Festina, a od sezonu 2018/2019 wręczany jest zegarek marki Aerowatch.

Podobne nagrody przyznaje się między innymi w NBA i lidze ACB.

W sumie nagrodę przyznaje się siedmiokrotnie w ciągu jednego sezonu. Najwięcej razy – pięciokrotnie został wyróżniony Michał Sokołowski (w grudniu 2015, marcu i październiku 2018, kwietniu 2019 i styczniu 2020). Trzykrotnie wyróżniony został Krzysztof Szubarga (w listopadzie 2012 i 2016 oraz w październiku 2017), a dwukrotnie Adam Waczyński (w lutym i grudniu 2013), J.P. Prince (w styczniu i kwietniu 2014), Qyntel Woods (w październiku 2014 i lutym 2015) oraz Aaron Cel (w październiku 2012 i grudniu 2018).

W sezonach 2014/2015, 2015/2016 i 2020/2021 żaden z nagrodzonych zawodników nie został wybrany MVP sezonu zasadniczego.

Zestawienie nagrodzonych 
pogrubienie – oznacza rekord w danej kategorii statystycznej pośród wszystkich nagrodzonych
(*) – oznacza zawodnika, który został wybrany MVP sezonu regularnego PLK

Uwagi

Zobacz też 
 MVP PLK
 MVP Finałów PLK

Przypisy 

Nagrody Polskiej Ligi Koszykówki